Il doppio del torneo di tennis Wembley Championship 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Fleming e John McEnroe che hanno battuto in finale Sherwood Stewart e Kim Warwick 3-6, 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Guy Forget /  Yannick Noah (semifinali)
 Andrés Gómez /  Tomáš Šmíd (primo turno)

 Peter Fleming /  John McEnroe (campioni)
 Kevin Curren /  Slobodan Živojinović (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Wembley Championship 1986